Изотопија се може односити на:

 Изотопија, континуирани пут хомеоморфизма који повезује два дата хомеоморфизма
 Регуларна изотопија линк дијаграма, однос еквиваленције у теорији чворова
 Амбијентна изотопија (или h-изотопија), два подскупа фиксног тополошког простора су амбијентно изотопна ако постоји хомеоморфизам